La Chinese Super League 2007 è stata la 48ª edizione della massima competizione nazionale per club della Cina, la squadra campione in carica è lo Shandong Luneng.

Alla competizione partecipano 15 squadre, tra cui le due neopromosse Hangzhou Nabel ed Henan Jianye.

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Cina e ammessa alla fase a gironi di 'AFC Champions League 2008
      Ammessa alla fase a gironi di AFC Champions League 2008
      Retrocesse in China League One 2008

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Classifica fair-play
Sorteggio

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Marcatori

Note 

2007
Calcio nel 2007